

Geografia

Germania 
 Horhausen – comune nel circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)
 Horhausen – ex comune ora frazione di Theres, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Horhausen (Westerwald) – comune nel circondario di Altenkirchen (Westerwald) (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Gündelhart-Hörhausen – ex comune ora accorpato a Homburg, comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)
 Hörhausen – frazione di Homburg, comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)